Сегунда 1966/1967 () — 36-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1966/67 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1966/67 на footballdatabase.eu 

1966/1967
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1966 году
Спорт в Испании в 1967 году